«Santiago Martín» - conjunto del nombre propio Santiago y el apellido Martín - puede referirse a:

Personajes 
 Santiago Martín Arnedo (1971-), compositor español;
 Santiago Martín Báguenas (¿-1936), policía español;
 Santiago Martín Bermúdez (1947-), crítico musical y traductor español;
 Santiago Martín Sánchez (1938-), torero español - apodado «El Viti»;
 Santiago Martín Rodríguez (1954-), sacerdote y escritor español;
 Santiago Martín Salvador (1936-), historietista y pintor español;

Toponimia 
 Pabellón Insular Santiago Martín (f.1999), instalación deportiva en Tenerife, España.